Дементьев, Алексей Алексеевич (15 марта 1921, Комаровка, Чувашская АО — 18 марта 1990, Москва) — советский военачальник, генерал-полковник (1973).

Биография 
20 августа 1939 года в Чкаловске А. А. Дементьев был призван в РККА, поступил в Саратовское танковое училище, которое окончил в начале июня 1941 года. Направлен на службу в 28-ю танковую дивизию Прибалтийского Особого военного округа. прибыл в часть за несколько дней до начала войны.

Великая Отечественная война 
В Великой Отечественной войне А. А. Дементьев участвовал с 22 июня 1941 года, был командиром взвода 16-го танкового полка этой дивизии. Участвовал в тяжелейших боях приграничного оборонительного сражения в Прибалтике, затем в обороне Новгорода. После расформирования дивизии, оставшейся без танков, в октябре 1941 года зачислен в формирующуюся в Наро-Фоминске 28-ю танковую бригаду командиром танкового взвода, а в марте 1942 года стал адъютантом танкового батальона этой бригады. С октября 1941 года в составе бригады сражался на Западном фронте, участник битвы за Москву, был награждён Орденом Красного Знамени. В июне 1942 года был адъютантом командующего 30-й армией Калининского фронта генерала Д. Д. Лелюшенко, но очень скоро был ранен. После выздоровления, с ноября 1942 года — адъютант командующего 3-й гвардейской армии (командующим к тому времени стал тот же Д. Д. Лелюшенко). Сражался в Сталинградской битве и в Ворошиловградской наступательной операции.

В марте 1943 года А. А. Дементьев был назначен заместителем командира 243-го Краматорского отдельного танкового полка на Юго-Западном фронте. В боях за Краматорск в сентябре 1943 года майор А. А. Дементьев командовал группой танков полка, отличился в бою, но был тяжело ранен. За бои под Краматорском был награждён первым Орденом Александра Невского. После выздоровления в апреле 1944 года А. А. Дементьев был назначен старшим помощником начальника оперативного отдела 4-й танковой армии, затем, в августе 1944 года А. А. Дементьев назначен командиром 51-го отдельного мотоциклетного полка 4-й гвардейской танковой армии, участвовал в освобождении Львова, полк получил почетное наименование «Львовский», А. А. Дементьев был награждён вторым Орденом Красного Знамени. С 16 октября 1944 года А. А. Дементьев — командир 93-й отдельной Житомирской танковой бригады 4-й гвардейской танковой армии (1-й Украинский фронт), участвовал в Сандомирско-Силезской и Верхне-Силезской наступательных операциях. В ходе этих операций А. А. Дементьев участвовал в освобождении Милича (22 января 1945 года), Равича (23 января 1945 года), Фейерштадта (13 февраля 1945 года), форсировании Одера, Пилицы, Бобера. Бригада выступала в качестве передового отряда 4-й танковой армии, отрываясь от армии до 100 километров, наносила удары по тылам противника, причинила большой ущерб врагу. 19 февраля 1945 года бригада была награждена Орденом Суворова 2-й степени, вскоре и А. А. Дементьев был награждён тем же орденом.
За стойкость, мужество и отвагу, проявленные личным составом в боях с немецко-фашистскими захватчиками, и умелое выполнение боевых задач бригада, вместе армией, была удостоена звания «гвардейская» (17 марта 1945 года) и стала именоваться 68-я отдельная гвардейская танковая бригада. 17 марта 1945 года подполковник А. А. Дементьев был назначен командиром 72-го гвардейского тяжелого танкового полка, участвовал в Берлинской и Пражской наступательной операциях.

После войны 
После войны, с сентября 1945 года, служил заместителем командира 81-го отдельного тяжелого танкового полка 4-й гвардейской танковой армии, с марта 1947 — командиром 7-го отдельного гвардейского кадрового танкового батальона 4-й отдельной гвардейской танковой дивизии, а в ноябре 1948 года его направили на учёбу. В 1949 году А. А. Дементьев окончил Ленинградские высшие бронетанковые офицерские курсы. С ноября 1949 — командир 41-го отдельного гвардейского мотоциклетного батальона в 4-й гвардейской механизированной армии. С марта по октябрь 1950 — командир 51-го отдельного гвардейского мотоциклетного батальона в 5-й гвардейской механизированной армии.

В 1953 году окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе. С ноября 1953 — командир 163-го отдельного тяжёлого танкового полка, с декабря 1954 — заместитель командира 4-й гвардейской танковой дивизии. В 1956 году окончил Высшие академические курсы при Военной академии имени М. В. Фрунзе и в октябре этого года назначен командиром 25-й тяжелой танковой дивизии. Командовал ею, пока в сентябре 1958 года вновь не был направлен на учёбу.

В мае 1960 года окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых Сил СССР, в июле этого года назначен заместителем командующего 7-й танковой армией. В 1962 году А. А. Дементьев был назначен заместителем командующего Группы советских войск на Кубе (ГСВК) — старшим группы советских военных специалистов на Кубе, участвовал в Операции Анадырь (события Карибского кризиса). С июля 1964 года — начальник штаба — первый заместитель командующего Московского военного округа, с августа 1968 года — заместитель начальника 10-го Главного управления Генерального Штаба, с марта 1972 года — представитель Главнокомандующего Объединённых вооружённых сил стран-участниц Варшавского договора в Румынской Народной армии. С июля 1976 года — заместитель начальника штаба Объединённых вооружённых сил стран-участниц Варшавского договора, с июля 1979 года служил в Генеральном Штабе. С января 1981 года — начальник кафедры Военной академии Генерального штаба, с марта 1982 года — в отставке.

Умер Алексей Алексеевич в Москве, в 1990 году.

Воинские звания 
 лейтенант — 10.06.1940
 старший лейтенант — 14.12.1941
 капитан — 20.08.1942
 майор — 28.02.1943
 подполковник — 26.02.1945
 полковник — 22.06.1951
 генерал-майор танковых войск — 18.02.1958
 генерал-лейтенант танковых войск — 22.02.1963
 генерал-полковник — 4.11.1973

Награды 
 Орден Ленина (01.10.1963, за участие в операции «Анадырь»)
 три Ордена Красного Знамени (07.10.1942; 04.09.1944, …)
 Орден Суворова 2-й степени (06.04.1945)
 два Ордена Александра Невского (26.09.1943; 25.05.1945)
 два Ордена Отечественной войны 1-й степени (20.06.1944, 11.03.1985)
 Орден Красной Звезды (1954)
 Орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени
 Медали:
 Медаль «За боевые заслуги» (1951)
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль «За оборону Сталинграда»
 Медаль «За взятие Берлина» (09.06.1945)
 Медаль «За освобождение Праги» (09.06.1945)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (09.06.1945)
 Медаль «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Медаль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1965)
 Медаль «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1975)
 Медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (1985)
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота» (1948)
 Медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР» (1958)
 Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1968)
 Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (1978)
 Медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (1988)
 другие медали

Иностранные награды
 Орден Красного Знамени (МНР)
 Орден «Эрнесто Че Гевара» I степени (Куба)
 Чехословацкий Военный крест (1939) (ЧССР)
 Медаль «За укрепление дружбы по оружию» I степени (ЧССР)
 Медаль «Братство по оружию» I степени ГДР

Сочинения 
 Дементьев А., Петров С. Изменение обстановки и новое решение. // Военно-исторический журнал. — 1978. — № 7. — С.31-36.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Общедоступный банк документов «Подвиг народа»
 Биография на сайте газеты «Вестник Замоскворечья»
 Биография на сайте «Кавалеры Ордена Александра Невского»
 Биография на сайте Чувашской энциклопедии
 Биография на сайте сослуживцев ГСВГ-ЗГВ, 10-го отдельного танкового батальона и Берлинской бригады
 Фотокопия орденской книжки

Выпускники Саратовского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск
Выпускники Военной академии имени М. В. Фрунзе
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Командиры бригад в Великой Отечественной войне
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Танкисты Великой Отечественной войны
Персоналии:Холодная война
Делегаты XXIII съезда КПСС